Scrim bezeichnet

 Diffusor (Fotografie) für durchstrahlendes Licht bei Photo, Film, TV, Beleuchtungstechnik

Die Abkürzung SCRIM steht für
Sideway-force Coefficient Routine Investigation Machine, siehe Seitenkraftmessverfahren

SCRIM